Koncilia ist der Familienname folgender Personen:
 
 Friedrich Koncilia (* 1948), österreichischer Fußballspieler
 Peter Koncilia (* 1949), österreichischer Fußballspieler